Solleric -a, gentilici de Sóller (Mallorca)
 Solleric, subdialecte del català insular, propi de Sóller
 Solleric, possessió del terme de Llucmajor, Mallorca
 Solleric, possessió del terme d'Alaró, Mallorca, vinculada a Oliclar
 Torrent de Solleric, torrent que neix a Solleric, Alaró
 Marquès de Solleric, títol nobiliari vinculat a la possessió de Solleric, Alaró
 Can Solleric, casa senyorial dels marquesos de Solleric a Palma